Веретенниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Веретенниково — село в Красненском районе Белгородской области.
 Веретенниково — деревня в Костромском районе Костромской области.